Освета је вид задовољавања правде при одсуству норми формалног закона и јуриспруденције

Освета може да се односи и на:
 Освета (кратки филм) из 1968.
 Освета (филм из 1986)
 Освета (филм из 1990)
 Освета (теленовела из 2002)
 Освета (теленовела из 2005)
 Освета (турска серија)
 Освета (ТВ серија), америчка ТВ серија
 Освета (кратки филм из 2019)